Ранчо Ваљеситос има више значења:

 Ранчо Ваљеситос (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Ваљеситос (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику